Masseria Grande ima više značenja:
 Masseria Grande, Benevento
 Masseria Grande, Caserta
 Masseria Grande, Lecce